Vigne des rivages peut désigner deux taxons du genre Vitis :
 Vitis riparia Michx.
 et par confusion Vitis vulpina L..

Flore (nom vernaculaire)
Vitaceae
Nom de plante ambigu